Division II i fotboll 1969 var 1969 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

Sandåkerns SK gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Gimonäs CK, Gefle IF och Gällivare SK flyttades ner till division III. De ersattes av Essviks AIF, IFK Östersund och Lycksele IF från division III.

Svealand 

Hammarby IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Sundbybergs IK, Råsunda IS och IFK Västerås flyttades ner till division III. De ersattes av IK Sirius från Allsvenskan och från division III kom IF Brommapojkarna, IK City och Köpings IS.

Norra Götaland 

Örgryte IS gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Skogens IF, Karlstads BK och Kinna IF flyttades ner till division III. De ersattes av Jönköpings Södra IF från Allsvenskan och från division III kom Hovås IF, KB Karlskoga och Norrby IF.

Södra Götaland 

Hälsingborgs IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IK Atleten, Blomstermåla IK och Sölvesborgs GoIF flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Ystad, Nybro IF och Perstorps SK från division III.

Kvalspel till Allsvenskan 

Kommentar
Matcherna Örgryte IS - Hammarby IF och Sandåkerns SK - Hälsingborgs IF spelades inte då de inte hade någon påverkan på utgången av kvalspelet.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1969
1969
Fotbollssäsongen 1969